Diospyros kuroiwai är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Takenoshin Nakai. Diospyros kuroiwai ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
kuroiwai